Rademacher pode referir-se a:

 Bill Rademacher — jogador profissional de futebol americano estadunidense;
 Hans (Adolph) Rademacher — matemático alemão.

Sobrenomes da língua alemã
Sobrenomes derivados de profissões